

Geografia

Niemcy 
 Zandt – dzielnica gminy Lichtenau, w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ansbach
 Zandt – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Cham

Stany Zjednoczone 
 Van Zandt – hrabstwo

Osoby 
 Werner Zandt – niemiecki lekkoatleta
 Maureen Van Zandt – amerykańska aktorka
 Steven Van Zandt – amerykański aktor
 Therese Van Zandt – niemiecka pianistka
 Maureen Van Zandt – amerykański polityk

Zobacz też 
 Zand
 Zant